rsync este o aplicație și un protocol de rețea pentru sisteme de tipul Unix care sincronizează fișiere și directoare dintr-o locație în alta în timp ce face minimalizarea transferului utilizând "delta encoding" când este acceptabil.

Comenzi UNIX
Linux